Acatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acatepec, Ometepec, 
 Acatepec (kommun), Guerrero, 
 Acatepec, Acatepec, 
 Acatepec, Hidalgo, Xochicoatlán,